Litera () může být:

 písmeno – jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy
 litera (filosofie) – lpěním na něčem přesně daném a svazujícím, např. na doslovném znění textu
 litera zákona – doslovné znění zákona, které může být v rozporu s duchem zákona (legislativním záměrem)

příjmení
 Josef Litera (politik) (1913–???) – poválečný československý politik, poslanec za národní socialisty
 Josef Litera (právník) (1918–???) – československý právník, předseda Nejvyššího soudu ČSSR

Související články 
 Magnesia Litera

Externí odkazy